Squanto (amérindien) est l'un des deux Amérindiens qui a aidé en 1620 les pèlerins du Mayflower ;
 , un long métrage américain de 1994 basé sur l'histoire de Squanto.